Чемпионат СССР 1989 года во второй лиге проходил в девяти зонах. Лучший клуба каждой зоны попадал в финальный турнир, где по три клуба в трёх группах разыгрывали по одной путёвке в первую лигу. По окончании турнира большая часть клубов попала во вторую низшую лигу.

Зональный турнир

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 

В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР.

Лучшим бомбардиром стал форвард тернопольской «Нивы» Игорь Яворский — 35 голов.

7 зона

8 зона

9 зона

Финальный турнир

Финал А

Матчи

Финал Б

Матчи

Финал В

Матчи

Турнир за право остаться во второй лиге 
Турнир должен был выявить клуб (клубы), остающийся во второй лиге, однако все участники покинули её. Весь турнир был сыгран в Ейске.

Матчи

Чемпионат РСФСР 
В рамках чемпионата РСФСР среди команд второй лиги состоялся чемпионат России — проходил он в крайне неудачные сроки, в октябре. Омский «Иртыш» прислал полностью молодёжный состав, за что после поражений от горьковского «Локомотива» (1:2), новороссийского «Цемента» (0:4) и брянского «Динамо» (0:11) и был снят с розыгрыша с аннулированием результатов. К последнему туру с равными показателями подошли две команды: брянское «Динамо» и новороссийский «Цемент». Горьковчане уступили «Цементу» 1:7, а динамовцы победили «Крылья Советов» 11:0.

 бомбардиры
 6 мячей Виталий Нидбайкин («Динамо» Брянск)
 5 мячей Валерий Сидоренко («Динамо» Брянск)

 результаты матчей

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1989
1989